Hortus Medicus (Haarlem)
 Hortus Botanicus Amsterdam, oorspronkelijk gesticht als 'Hortus medicus'
 Hortus botanicus Leiden, oorspronkelijk gesticht als 'Hortus medicus'